Zakazana miłość – francusko-włosko-kanadyjski film z 1984 roku,
 Zakazana miłość – amerykański film; musical z 1986 roku,
 Zakazana miłość – amerykański film z 1994 roku,
 Zakazana miłość – niemiecki film telewizyjny z 1995 roku,
 Zakazana miłość – polski film dokumentalny z 2001 roku,
 Zakazana miłość – argentyńska telenowela z 1986 roku